La première saison du Meilleur Pâtissier : Les Professionnels est une déclinaison du concours culinaire Le Meilleur Pâtissier, articulée autour de plusieurs candidats professionnels. Elle est diffusée sur M6 et RTL-TVI, du  au .

Cette édition est remportée par Thierry Court, Franck Jouvenal, et Martial Lecoutre, de la brigade Thierry Court. Ils gagnent le trophée du Meilleur Pâtissier : Les Professionnels, ainsi que la publication de leur livre de recettes.

Participants

Présentation 
Cette saison est présentée par Faustine Bollaert.

Jury 
Le jury de cette saison est composé de :

 Cyril Lignac, cuisinier français.
 Philippe Conticini, chef de cuisine et chef-pâtissier français.
 Pierre Hermé, chef pâtissier-chocolatier français.
 Frédéric Bau, pâtissier-chocolatier français.

Principe 
Le principe de cette déclinaison du Meilleur Pâtissier est assez différent de l'émission originale. En effet, tout d'abord les candidats ne sont pas des amateurs, mais des professionnels, qui sont répartis en brigade. De plus, des nouvelles épreuves sont proposées, la première, demande aux candidats de produire des pièces classiques en grande quantité, et la deuxième, juge plus la créativité.

Candidats 
Pour cette édition, 12 brigades de 3 candidats chacune s’affrontent, soit 36 candidats :

Résumés détaillés

Cet épisode est diffusé pour la première fois le mardi .

Ce sont les brigades de la Faculté des Métiers, Belles Rives, de la Mutinerie et Lamagnère qui s'affrontent.
Durant la première épreuve, les brigades doivent réaliser 100 gâteau individuels (50 de chaque) en modernisant et sublimant deux classiques de la pâtisserie : le Fraisier et le Mont-Blanc.
À l'issue de la première épreuve, c'est la brigade de la Lamagnère qui a obtenu le plus de points.
Lors de l'épreuve artistique, les brigades ont dû réaliser une pièce artistique (80cm) tout en chocolat sur le thème animaux de la jungle en intégrant un Gâteau au chocolat.
C'est finalement la brigade de Lamagnère qui l'emporte. Les trois autres brigades sont éliminées.

Cet épisode est diffusé pour la première fois le mardi .

Ce sont les brigades de Shanghaï, de la Maison Viennet, de la Maison Pottier et Thierry Court qui s'affrontent.
Durant la première épreuve, les brigades doivent réaliser 100 gâteau individuels (50 de chaque) en modernisant et sublimant deux classiques de la pâtisserie : la Religieuse et le Mille-feuille.
À l'issue de la première épreuve, c'est la brigades de Thierry Court qui a obtenu le plus de point.
Lors de l'épreuve artistique, les brigades ont dû réalisé une pièce artistique (80cm) tout en sucre sur le thème sous l'océan en intégrant un Baba au rhum.
C'est finalement la brigades de Thierry Court qui l'emporte.Les trois autres brigades sont éliminés.

Cet épisode est diffusé pour la première fois le mardi .

Ce sont les brigades du Trident des Armées, des Sud'crés, de l'Oiseau Bleu et du Palais de la Major qui s'affrontent.
Durant la première épreuve, les brigades doivent réaliser 100 gâteau individuels (50 de chaque) en modernisant et sublimant deux classiques de la pâtisserie : l'Opéra et la Charlotte.
À l'issue de la première épreuve, c'est la brigades de la Palais de la Major qui a obtenu le plus de point.
Lors de l'épreuve artistique, les brigades ont dû réalisé une pièce artistique (80cm) tout en croquembouche  sur le thème science-fiction en intégrant un Saint-Honoré.
C'est finalement la brigades de Palais de la Major qui l'emporte.Les trois autres brigades sont éliminés.

: la finale 
Cet épisode est diffusé pour la première fois le mardi .

Pour cette finale, les brigades Lamagnère, Thierry Court et du Palais de la Major s'affrontent. 
Durant la première épreuve, les brigades doivent réaliser 6 gâteaux en forme de couronne, parfaitement identiques et dignes des plus grandes pâtisseries avec un insert surprenant et un somptueux glaçage miroir.
La deuxième épreuve consiste en un tableau culinaire. En 1 minute seulement, nos brigades devront faire d'un dessert un véritable show artistique, qui devra être aussi incroyable visuellement que bon gustativement !.
Lors de l'épreuve artistique, les brigades finalistes ont dû réalisé une pièce artistique (150cm) sur le thème jardin extraordinaire en intégrant une Tarte aux pommes.
C'est finalement la brigade de la Thierry Court, composée de Thierry, Franck et Martial qui remporte cette finale.

Audiences et diffusion 
En France, l'émission est diffusée les mardis, du  au . Un épisode dure environ  (publicités incluses), soit une diffusion de  à .

En Belgique, l'émission est diffusée quasi cinq mois après la France, les lundis, du  au . L'épisode est le même, donc la durée reste  (publicités incluses), mais il est diffusé de  à .

Légende :

Références

Les portraits des candidats, sur 6play.fr

Références générales 

Le Meilleur Pâtissier